Pedro Larraquy (Buenos Aires, 13 de junho de 1956) é um ex-futebolista argentino. Chegou a ser o recordista de jogos pelo Club Atlético Vélez Sarsfield até ser superado por Fabián Cubero.

Naturais de Buenos Aires
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Vélez Sarsfield
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol
Jogadores da Copa América de 1979
Treinadores de futebol da Argentina
Treinadores do Club Atlético Vélez Sarsfield